

Lokalizacje

Niemcy 
 Gotteszell – dzielnica gminy Zachenberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen
 Gotteszell – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen